Geografia:
 Ben Blanc, riu del Panjab (Índia)
 Ben Negre, riu de l'Índia
 Ben Nevis, cim més alt d'Escòcia i també de les Illes Britàniques
 Ben Arous, ciutat de Tunísia capital de la governació de Ben Arous
 Ben Gardane, ciutat del sud de Tunísia a la governació de Médenine
 Ras Ben Sekka, cap al nord de Bizerta a Tunísia, a l'oest del Cap Blanc o Ras al-Abiad
 Governació de Ben Arous, divisió administrativa de Tunísia
 Ben Lomond (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Big Ben, campana de les hores del rellotge de la torre del Parlament Britànic a Londres
 Obres:
 Ben (àlbum), àlbum de Michael Jackson de 1972
 Ben (cançó), cançó de Michael Jackson de la banda sonora de la pel·lícula homònima
 Ben (pel·lícula), pel·lícula de terror dirigida per Phil Karlson estrenada el 1972
 Ben (videojoc)
 Ben-Hur (pel·lícula del 1907), curtmetratge mut estatunidenc del 1907
 Ben-Hur (pel·lícula del 1925), pel·lícula estatunidenca del 1925 dirigida per Lewis Wallace
 Ben Hur, pel·lícula estatunidenca del 1959 del gènere dramàtic èpic bíblic dirigida per William Wyler
 Biografies:
 Prenom:
 Ben No Naishi (s. XII/XIII), escriptora japonesa
 Ben Affleck (Berkeley, Califòrnia, 1972), actor, productor, realitzador i guionista estatunidenc
 Ben Ainslie (Macclesfield, Regne Unit, 1977), regatista britànic
 Ben Browder (Memphis, 1962), actor i escriptor estatunidenc
 Ben Bruckner, personatges de la sèrie Queer as Folk
 Ben Gordon (1983, Londres), jugador de bàsquet
 Ben Gillies (1979), músic australià
 Ben Hardaway (1897 - 1957), realitzador de storyboards, guionista i director en diversos estudis d'animació
 Ben Harper (Pomona, Califòrnia, 1969), guitarrista
 Ben Jakober (Viena, Àustria, 1930), escultor
 Ben Johnson, diverses persones
 Ben Jonson (1572 - 1637), dramaturg i poeta anglès
 Benjamin Jones (Wigan, 1882 - ?), ciclista en pista anglès
 Ben Kingsley (1943), actor britànic d'ascendència índia
 Ben Nighthorse Campbell (Auburn, Califòrnia, 1933)
 Ben Pon, pilot de Fórmula 1 neerlandès
 Ben Reifel (Parmalee, Reserva Rosebud, Dakota del Sud, 1906 - 1990), polític estatunidenc
 Ben Reitman (1879-1942), anarquista i metge estatunidenc
 Ben Roy Mottelson (Chicago, EUA, 1926), físic danès d'origen estatunidenc
 Ben Sahar (Holon, 1989), jugador de futbol polonès-israelià
 Ben Stiller (1965), actor còmic, director de cinema i productor estatunidenc
 Ben Townley (Taupo, Nova Zelanda, 1984), pilot de motocròs
 Ben Wallace (1974, White Hall, Alabama), jugador de bàsquet estatunidenc
 Ben Weider (1923 - 2008), cofundador de la Federació Internacional de Culturisme i Fitness
 Ben Whishaw (1980, Clifton, Bedfordshire), actor britànic
 Cognoms:
 Ahmed Ben Bella (Maghniyah, 1916), polític algerià
 David Ben-Gurion (Płońsk, 1886 - Sedé Boker, Israel, 1973), líder sionista, sindicalista, periodista, polític israelià
 Eliezer Ben-Yehuda (Lujki, Imperi Rus 1858 - Jerusalem, 1922), un periodista i filòleg jueu
 Simo Ben Bachir, reporter freelance marroquí i president del Ruban Rouge
 Stanley Ben Prusiner (Des Moines, Iowa, 1942), bioquímic, neuròleg i professor universitari estatunidenc
 Zoila Riera i Ben (Girona, 1954), política gironina